Новак Джокович победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер защищал свой титул, однако проиграл во втором раунде Альберту Рамосу.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

 ' Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Второй раунд)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Милош Раонич (Третий раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2015